Молодечненский повет ()- административно-территориальная единица на территории Беларуси в 1927-1940 годах. Центр - город Молодечно. Образован 1 апреля 1927 года в составе Виленского воеводства Польской Республики. Разделялся на 8 гмин: Городокскую, Красненскую, Лебедевскую, Молодечненскую, Радошковичскую (все выделены из Вилейского уезда), Беницкую (с Ошмянского), Полочанскую (с Воложинского), Раковскую (с Столбцовского). С 4 декабря 1939 года в Вилейской области БССР. 16 января 1940 года упразднен.

Население 
Население гмин (1921)

Литература

Ссылки 

Исчезли в 1940 году
Появились в 1927 году